Swiss Indoors Basel 2022 var en tennisturnering, der blev spillet indendørs på hardcourt i St. Jakobshalle i Basel, Schweiz i perioden 24. - 30. oktober 2022. Det var den 51. udgave af Swiss Indoors Basel siden den første udgave af turneringen i 1970, og den var en del af ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 500.

Singletitlen blev vundet af Félix Auger-Aliassime, som i finalen besejrede Holger Rune med 6-3, 7-5, og som dermed vandt sin tredje ATP-turnering i træk efter at han ugen før havde triumferet ved European Open i Antwerpen og to uger tidligere havde vundet Firenze Open. Det var hans fjerde ATP-titel i single i 2022-sæsonen, efter at han havde vundet karrierens første titel i Rotterdam i begyndelsen af sæsonen. Rune var i sin første ATP-finale på ATP Tour 500-niveau og avancerede efter turneringen til 18.-pladsen på ATP's verdensrangliste, hvilket var ny personlig rekord.

I doubleturneringen sejrede Ivan Dodig og Austin Krajicek efter finalesejr på 6-4, 7-6(5) over Nicolas Mahut og Édouard Roger-Vasselin, og Dodig og Krajicek vandt dermed deres tredje ATP-turnering som makkere. Og de hvemførte et trofæ for anden uge i træk, eftersom de syv dage tidligere havde triumferet i Tennis Napoli Cup. Ivan Dodig vandt sin 19. ATP-titel i double i karrieren, mens turneringssejren var Kracijeks 7. doubletitel på ATP Tour.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Swiss Indoors Basel 2022 androg € 2.135.350, hvilket var en stigning på 2,5 % i forhold til den foregående turnering i 2019. Turneringen blev ikke spillet i 2020 og 2021 på grund af COVID-19-pandemien.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 32 spillere, der var fordelt på:
 24 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 12. september 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble

Hovedturnering 

Hovedturneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 13 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 et par, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen i herredouble havde deltagelse af fire par, der spillede om den sidste ledige plads i hovedturneringen.

Eksterne henvisninger 
 Swiss Indoors Basel   
 ATP Tour - Basel 2022

Noter 

2022
ATP Tour 2022